Grand Pass, un village du  comté de Saline, dans le Missouri.
 Grand Pass Township, un ancien township, situé dans le comté de Saline, dans le Missouri.
 , un col des montagnes Olympiques dans l'État de Washington.